Melodisc Records steht für:

 Melodisc Records (US-amerikanisches Label), US-amerikanisches Plattenlabel, gegründet 1945
 Melodisc Records (britisches Label), britisches Plattenlabel, gegründet 1949